Rainham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Rainham – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)